Žarnovka – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Žarnovka – szczyt Wielkiej Fatry na Słowacji